Fiat 500 Topolino (1936-1955)
 Fiat 500 (1957) (1957-1975)
 Fiat Cinquecento (1991-1998)
 Fiat 500 (2007) (2007-heden)
 Fiat 500L (2012-heden)
 Fiat 500e (elektrisch, 2020-heden)